Rimski konzul, u starom Rimu, naziv dvojice najviših državnih službenika
 Konzul (predstavnik), službeni predstavnik vlade države šiljateljice u nekom važnijem gradu države primateljice, ovlašten da obavlja konzularne funkcije